Longhurst ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Longhurst (* 1925), britisch-kanadischer Meeresbiologe
 Michael Longhurst (* 1981), englischer Theaterregisseur und Theaterleiter
 Winifred Longhurst (1873–1958), britische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Longhurst-Plateau
 Mount Longhurst